Karel van Bourgondië (1414-1464)
Karel de Stoute, hertog van Bourgondië